Schanztunnel ist der Name folgender Tunnel:

 Schanztunnel (Donautalbahn), Eisenbahntunnel der Donautalbahn zwischen Fridingen an der Donau im Landkreis Tuttlingen und Beuron im Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg
 Schanztunnel (Murrbahn), Eisenbahntunnel der Murrbahn bei Fichtenberg im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg